Отводное — название нескольких населённых пунктов:
 Отводное — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Отводное — посёлок в Рязанском районе Рязанской области.